't Eiland (Harelbeke), een wijk in Harelbeke
 Het Eiland (Sneek), een wijk in de stad Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân (Friesland)
 Het Eiland (Sluis), een voormalig deel van Waterland en een huidige buurtschap
 Het Eiland (Smallingerland) (It Eilân), een eiland en natuurgebied in Goëngahuizen
 Het eiland (televisieserie), een komische serie uit Vlaanderen
 Het eiland (boek), een boek geschreven door Peter Benchley

Zie ook
 Eiland (doorverwijspagina)